Яковлев, Антон:
 Яковлев, Антон Дмитриевич (род. 1963) — российский композитор, автор-исполнитель.
 Яковлев, Антон Иванович (1914  — ?) — советский футболист, тренер.
 Яковлев, Антон Львович (род. 1967) — советский танцор балета, актёр.
 Яковлев, Антон Юрьевич (род. 1969) — российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, теле- и радиоведущий.